

Biografia 

Nato a Boulder, nel Colorado, mentre frequentava la locale Dennison Elementary School iniziò a studiare recitazione. Nell'estate del 2005 vinse 5 medaglie d'argento ed una di bronzo in una competizione amatoriale di recitazione.

Nel 2007 ha recitato nel film Mimzy - Il segreto dell'universo.

Vive con la sua famiglia a Denver, Colorado. Ha un fratello maggiore, Tyler.

Filmografia 

 Mimzy - Il segreto dell'universo (The Last Mimzy), regia di Robert Shaye (2007)
 The Dark Ages, regia di Brandon Hyman - cortometraggio (2008)
 Breakaway, regia di Clifton Archuleta - cortometraggio (2010)

Note

Collegamenti esterni